For All Mankind – documentario del 1989
 For All Mankind – serie televisiva del 2019